Collegio elettorale di Rozzano – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Rozzano – collegio elettorale del Senato della Repubblica